Donnacona peut faire référence à :
Donnacona, chef autochtone du  qui a rencontré Jacques Cartier.

Donnacona, une municipalité du Québec située dans la région administrative de la Capitale-Nationale.